Cayetana de Alba puede referirse a:
Cayetana (XIII duquesa de Alba), aristócrata española (1762-1802)
Cayetana (XVIII duquesa de Alba), aristócrata española (1926-2014)